bonte haakbladroller
 bosbeshaakbladroller
 bruine haakbladroller
 dwarsstreephaakbladroller
 fijngestreepte haakbladroller
 grijze haakbladroller
 heidehaakbladroller
 kleine haakbladroller
 lichte haakbladroller
 oranje haakbladroller
 puntige haakbladroller
 purperrode haakbladroller
 rossige haakbladroller
 slanke haakbladroller
 witte haakbladroller
 zwarte haakbladroller